Бенрат:
 Бенрат, административный район города Дюссельдорфа
 Герман Бенрат (1838–1885), химик Тартуского университета
 Карл Бенрат (1845–1924), немецкий церковный историк
 Мартин Бенрат (1926–2000), немецкий актёр

См. также:
 Генри Бенрат, псевдоним немецкого писателя Альберта Рауша (Albert H. Rausch)
 Линия Бенрата, немецкий лингвистический термин
 Дворец Бенрат, историческое здание в Дюссельдорфе-Бенрате